Le mot perspective peut renvoyer à différentes significations.

Dessin 
Boèce invente au  le mot perspective pour traduire le grec optika, et jusqu'à la Renaissance « perspective » et « optique » sont synonymes. À cette époque, les artistes développent la géométrie de la représentation des volumes, et le mot prend son sens moderne.

La perspective est un procédé par lequel on représente un volume sur une surface, en disposant des indices reconnus par la perception de la profondeur.
 Géométriquement
 La perspective linéaire est la forme la plus générale de la projection des volumes sur une surface.
 La perspective axonométrique et ses variantes, la perspective isométrique et la perspective cavalière s'utilisent en topographie et en dessin technique.
 La perspective curviligne désigne les systèmes de représentation dans lesquels la représentation d'une droite dans le volume est une courbe. Elle comprend la projection sur un cylindre, comme dans les panoramas. Elle inclut aussi le cas où on déroule ensuite le cylindre, dont on trouve des exemples au Moyen Âge ; Guido Hauck l'a plus systématiquement étudiée et proposée comme alternative à la perspective courante. Elle inclut les systèmes représentant, sur une aire plane réduite, un angle solide plus important que celui, limité, de la perspective linéaire.
 la Correction de perspective (photographie) est une transformation des images numériques qui permet de modifier la convergence des droites de l'image.
 un traceur de perspective ou perspectographe est un cadre quadrillé qui sert à assister le dessin en perspective d'après nature.
 Visuellement 
 La perspective aérienne y compris la perspective chromatique sont des procédés par lesquels la netteté des formes, la couleur et la luminosité des objets dépendent de leur distance à l'observateur, à cause de la non-transparence de l'air.

La perspective linéaire étant devenue la règle dans la représentation des objets en Europe, on a utilisé postérieurement le terme pour décrire des styles qui ne s'attachent pas à ce simulacre de représentation de l'espace :
 La perspective signifiante ou « perspective inversée » de la peinture byzantine et du Moyen Âge consiste à donner aux personnages une taille proportionnelle à leur importance symbolique et aux objets et bâtiments une forme qui convient au sens qui leur est associé.
 La perspective paradoxale est une forme d'art graphique qui représente, en perspective, des objets qui ne peuvent exister en volume.
 La perspective de mouvement, en image animée, désigne les procédés destinés à traiter la perception de la distance suggérée par la vitesse et la taille apparentes d'objets en mouvement.

Architecture et urbanisme 
 La perspective forcée ou « accélérée » est un mode de construction d'architecture ou de décors de théâtre qui a pour but de donner une impression de profondeur supérieure à celle existant réellement.
 Un fond de perspective est un monument construit dans le prolongement d'une voie importante.

Sens dérivés 
Le mot perspective est fréquemment utilisé, par synecdoque, pour désigner soit un , soit la projection d'une personne dans l'avenir :
 La théorie des perspectives en économie ;
 les perspectives financières, mode de gestion des finances publiques ;
 une perspective démographique, scénario d'évolution de la population ;
 The Scientific World-Perspective and Other Essays (La Perspective scientifique du monde et autres essais), un recueil d’articles de Kazimierz Ajdukiewicz ;
 Bilan et perspectives, ouvrage politique que Léon Trotsky a publié en 1905 ;
 le Perspectivisme, courant philosophique.
 il existe en France une Commission supérieure des sites, perspectives et paysages avec des commissions départementales.

Toponymie 
Une perspective (traduction du , prospekt) est aussi un type d'avenue :
 À Saint-Petersbourg,
 la perspective Nevski où Nicolas Gogol a situé sa nouvelle La Perspective Nevski ;
 la perspective Liteïny ;
 la perspective Vladimirski ;
 Il existe une  à Moscou et à Saint-Petersbourg.
 Dans d'autres villes :
 la .

Revues 
 Perspective, publication semestrielle de l'Institut national d'histoire de l'art ;
 Perspectives, organe de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), du Québec ;
 Asian Perspectives ;
 Perspectives chinoises ;
 Perspectives tunisiennes, mouvement politique.
En langue anglaise :
 le Journal of Economic Perspectives ;
 la revue Environmental Health Perspectives.

Autres 
 Festival Perspectives